Kapala steht für:

 Kapala (Kultgegenstand), tibetischer Kultgegenstand 
 Kapala (Gattung), Gattung der Hautflügler
 Kapala (Band), indische Band

Gemeinden in Mali:
 Kapala (Koutiala) im Kreis Koutiala
 Kapala (Sikasso) im Kreis Sikasso